Premijer liga BiH u nogometu je svoje sedmo izdanje za cijelo područje Bosne i Hercegovine imala u sezoni 2008./09. Sudjelovalo je 16 klubova, a prvenstvo je osvojila momčad Zrinjskog iz Mostara.

Ljestvica

Poveznice

Izvori 
 rsssf.com, Bosna i Hercegovina 2008./09.
 sportsport.ba, Premijer liga BiH 2008./09., ljestvica
 sportsport.ba, Premijer liga BiH 2008./09., rezultati 
 soccerway.com, Premijer liga BiH 2004./05., pristupljeno 27. prosinca 2016.
 claudionicoletti.eu, Bsna i Hercegovina - 1. rang lige (2000./01.-2009./10.) , pristupljeno 27. prosinca 2016.
 posavinasport.com, Premijer liga BiH 2008./09., rezultati i ljestvica, pristupljeno 27. prosinca 2016.
 posavinasport.com, Premijer liga BiH 2008./09., rezultati po kolima, preuzeto 27. prosinca 2016.
  

 

2008-09
2008-09
 1